Okręty US Navy o nazwie USS  "Flusser", których patronem był Charles Williamson Flusser:
 Pierwszy "Flusser" został przechwycony w 1864 i sprzedany w 1865.
 Drugi "Flusser" (DD-20) był niszczycielem typu Smith. Wszedł do służby w 1909, sprzedany w 1919.
 Trzeci "Flusser" (DD-289) był niszczycielem typu Clemson. Wszedł do służby w 1920, sprzedany w 1930.
 Czwarty "Flusser" (DD-368) był niszczycielem typu Mahan. Wszedł do służby w 1936, sprzedany w 1946.

Flusser